Шевченківська сільська громада:
 Шевченківська сільська громада — громада в Миколаївській області
 Шевченківська сільська громада — громада в Черкаській області